Versaldi ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Versaldi (* 1943), Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Remo Versaldi (1910–1991), italienischer Fußballspieler